Heubach steht für folgende geographischen Objekte:

 Heubach, Stadt im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Gemeindeteile:
 Heubach (Ebern), Stadtteil von Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Heubach (Kalbach), Ortsteil von Kalbach, Landkreis Fulda, Hessen
 Heubach (Masserberg) Ortsteil von Masserberg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Heubach (Odenwald), Stadtteil von Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Heubach (Rüschegg), Ort von Rüschegg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern, Schweiz
 Heubach (Gemeinde Sallingberg), Katastralgemeinde von Sallingberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich, Österreich

Fließgewässer in Deutschland:
 Heubach (Brohlbach), rechter Zufluss zum Brohlbach (Rhein) in Niederzissen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Heubach (Degernbach), rechter Zufluss des Degernbachs nach Degernbach (Bogen), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Heubach (Emmer), linker Zufluss der Emmer bei Steinheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Heubach oder Eckbach (Fils), linker Zufluss zur Fils (Fluss) in Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, und Name eines linker Oberlauf-Zuflusses von diesem bei Heiningen
 Heubach (Gießner Bach), linker Zufluss zum Gießner Bach (zur Iller) bei Thanners, Stadtteil Eckarts (Immenstadt im Allgäu), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Heubach, Oberlauf des Halterner Mühlenbachs bis nach Hausdülmen, rechter Zufluss der Stever im Halterner Stausee bei Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Heubach (Haselbach), linker Zufluss zum Haselbach (Schlücht) bei Rohr (Weilheim (Baden)), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Heubach (Höllbach), linker Zufluss zum Höllbach (Fichtelnaab) (zur Fichtelnaab) vor Höll (Gemeinde Pullenreuth), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Heubach (Iller), rechter Zufluss der Iller in Kempten, Bayern
 Heubach (Kinzig), rechter Zufluss der (Schwarzwälder) Kinzig bei Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Heubach (Kropersbach), rechter Zufluss zum Kropersbach (zur Geltnach) vor Steinbach (Gemeinde Stötten am Auerberg), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Heubach (Laubbach), rechter Oberlauf des Laubbachs (zur Schwarzach (Donau, Mariaposching)) bis nach Edenau (Gemeinde Offenberg), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Heubach, Ober- und Mittellauf des Litschenbachs, linker Zufluss der Nördlichen Regnitz bis Föhrig, Landkreis Hof, Bayern
 Heubach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz vor dem Kießlichbruch bei Lehesten, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Heubach (Main), rechter Zufluss des Mains bei Großheubach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Heubach (Mühlbach), linker Zufluss zum Mühlbach (Lahn) vor Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Heubach (Osterbach), rechter Zufluss zum Osterbach (zur Ranna) bei Kramerschlag (Markt Wegscheid), Landkreis Passau, Bayern
 Heubach (Regen), rechter Zufluss zum Regen (Fluss) unterhalb der Burgruine Stockenfels bei Brunn (Nittenau), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Heubach (Reindlbach), rechter Oberlauf des Reindlbachs bei Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Heubach (Rhein), rechter Zufluss zum Rhein bei Koblenz-Horchheim, Rheinland-Pfalz
 Heubach (Röslau), linker Zufluss zur Röslau (Fluss) vor Oberthölau (Stadt Marktredwitz), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Heubach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (Neckar, Neckarsteinach) vor Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Heubach (Stixnerbach), rechter Zufluss des Stixnerbachs (in die Untere Argen) bei Unterstixner (Missen-Wilhams), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Heubach (Wäschebach), linker Zufluss des Wäschebachs (zur Diemel) nahe Westheim (Marsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heubach (Wilde Gutach), rechter Oberlauf der Wilden Gutach bis zur Hexenlochmühle, Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mögelheubach, rechter Zufluss der Zenn vor Markt Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Fließgewässer in Österreich:
 Heubach (Purzelkamp), rechter Zufluss zum Purzelkamp bei Ritschgraben, Sallingberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Fließgewässer in der Schweiz:
 Heubach (Schwarzwasser), linker Zufluss zum Schwarzwasser (Sense) in Heubach, Gemeinde Rüschegg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

Heubach ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Ruprecht-Heubach (1892–1982), Schweizer Gründerin der Reformhaus Ruprecht AG
 Carl Christian Heubach (1769–1797), deutscher Pädagoge, Altphilologe und französischer Regierungsbeamter

 Friedrich Wolfram Heubach (* 1944), deutscher Psychologe
 Jeroen Heubach (* 1974), niederländischer Fußballspieler
 Joachim Heubach (1925–2000), deutscher Theologe, Landesbischof von Schaumburg-Lippe
 Johann Friedrich Heubach (1800–1861), deutscher Landwirt und Politiker
 Julius Heubach (1870–1923), deutscher Ingenieur
 Martin Heubach (* 1954), deutscher Kirchenmusiker und Dirigent
 Michael Heubach (* 1950), deutscher Rockmusiker und Komponist
 Tim Heubach (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Walter Heubach (1865–1923), deutscher Maler

Heubach ist Name folgender Unternehmen:
 Heubach (Unternehmen), Pigmenthersteller aus Langelsheim, Niedersachsen
 Ernst Heubach (Puppenhersteller), deutsche Puppenmanufaktur
 Gebrüder Heubach, früherer Name von Lichte Porzellan, deutsche Porzellanfiguren und -puppenmanufaktur

Siehe auch:
 Haibach
 Heibach
 Heubacher See, Gewässer in Erfurt
 Heubächle
 Heubrunnenbach
 Heugraben